Vaccarezza o Vacarezza puede referirse a:

 Vaccarezza, fracción geográfica de la localidad de Bobbio, Italia.
 Vaccarezza, apellido italiano.
 Estación Andrés Vaccarezza, ubicada en la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina.